E87 peut faire référence à :
 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques, d'après la Classification internationale des maladies ;
 BMW Série 1 (E87), première génération de la BMW Série 1 ;
 Route européenne 87, une route traversant l'Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres